Strongbow bezeichnet:
 Gilbert de Clare, 1. Earl of Pembroke (1100–1148), normannischer Adliger, auch Strongbow genannt
 Richard de Clare, 2. Earl of Pembroke (1130–1176), normannischer Adliger, auch Strongbow genannt
 Strongbow Cider, eine Cidermarke
 HMS Strongbow (P235), ein U-Boot der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg